Franciaország
 Saint-Hilaire, település Allier megyében
 Saint-Hilaire, település Aude megyében
 Saint-Hilaire, település Doubs megyében
 Saint-Hilaire, település Essonne megyében
 Saint-Hilaire, település Haute-Garonne megyében
 Saint-Hilaire, település Haute-Loire megyében
 Saint-Hilaire, település Isère megyében
 Saint-Hilaire, település Lot megyében
 Saint-Hilaire, település Puy-de-Dôme megyében